Jan Hordijk (1946), een voormalig Nederlands wielrenner.
 Jan Hordijk (1974), een voormalig Nederlands wielrenner.
 Jan Hordijk (voetballer)
 Jan Hordijk (tennisser)